The complete collection is een verzamelbox van The Cats uit 2002. Het bevat drie cd's en een dvd. De cd's bevatten bij elkaar 69 nummers. De verzamelbox leverde goud op.

Ondanks de titel is dit niet het meest complete album dat de band heeft uitgebracht. Hierna verscheen met honderd titels bijvoorbeeld ook nog de 5-dubbel-cd The Cats 100 (2008) en vervolgens nog de box met 19 cd's met de gehele collectie uitgebrachte albums en een extra cd met Singles & rarities met de naam Complete (2014).

Nummers 
De eerste drie albums zijn cd's, het vierde is een dvd.

Muziekalbum uit 2002
Muziekalbum van The Cats